Пески́ — деревня в Завеличенской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на реке Каменка в 4 км от западной границы города Пскова.

Население 

Численность населения деревни составляла по оценке на конец 2000 года 78 жителей, по переписи 2010 года — 85 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района